Areias kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itaquitinga (ort), Pernambuco, 
 Areias (ort), São Paulo, 
 Areias (kommun), São Paulo,

Portugal 

 Areias (freguesia i Portugal, Braga), Barcelos, 
 Areias (freguesia i Portugal, Porto), Santo Tirso, 
 Areias (freguesia i Portugal, Santarém), Ferreira do Zêzere, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar